T'Boli of T'boli kan verwijzen naar:

T'Boli (South Cotabato), een gemeente in de Filipijnse provincie South Cotabato;
T'boli (volk), een volk in het zuiden van de Filipijnen;
T'boli (taal), de Austronesische taal van het volk.